DNJ steht für:
 1-Deoxynojirimycin, ein Iminozucker aus den Wurzeln des Maulbeerbaumes
 Das nächste Jahrhundert, eine Fernsehserie (1987–1994), siehe Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert
 Deutschnationaler Jugendbund, siehe Großdeutscher Jugendbund#Gründung als Deutschnationaler Jugendbund

Siehe auch:
 DJN

Abkürzung